Ба́нник (; ) — демонологический персонаж в поверьях восточных славян, особый род домовых, недобрый дух. 

Банник обитает в бане; обычно невидим, иногда принимает вид голого старика, покрытого грязью и листьями от веника, или человека с длинными волосами, а также превращается в вепря, собаку, кошку, лягушку, в белого зайца. Живёт за каменкой или под полком. Любит попариться после нескольких смен людей в бане и моется исключительно грязной (нечистой) водой, стёкшей с человеческих тел. Считается, что банник парится после полуночи, и в это время находиться в бане нельзя.

Народные представления 

Банника винят во всех неудачах в бане. Любимое занятие банника — обжигать людей кипятком, кидаться камнями в печи-каменке, а также стучать в стену, пугая парящихся. Банник вредит очень сильно (обдирает кожу или запаривает до смерти) только тем, кто нарушает запреты.

Чтобы задобрить банника, ему оставляют кусок ржаного хлеба с большим количеством крупной соли, а также обязательно оставлять в кадушке немного воды и рядом кусок мыла. Чтобы банник не вредил совсем, берут чёрную курицу и, не ощипывая её перьев, душат и закапывают под порогом бани, стараясь подгадать время под Чистый четверг.

Банника в женском обличье называют банниха, байница, баенная матушка, обдериха. Обдериха — лохматая, страшная старуха. Может также показываться голой или в виде кошки. Живёт под полоком.

Другой вариант женщины-банника — Шишига. Это демоническое существо, которое прикидывается знакомой, а заманив в баню попариться, может запарить до смерти. Шишига показывается тем, кто идёт в баню с плохими намерениями, без молитвы.

Банник участвует в святочных гаданиях. В полночь девушки подходят к открытым дверям бани, задрав юбку. Если банник коснётся мохнатой рукой — у девушки будет богатый жених, если голой — бедный, а если мокрой — пьяница.

Любая нечисть очень боится железа, и банник не исключение.

По преданию, красную шапку-невидимку банника, которую он оставляет сушится на каменке, ровно в полночь можно украсть. После кражи нужно сразу бежать в церковь, но если не успеть добежать, то банник догонит и убьёт.

В современном искусстве 

 1995 — мультфильм "Нюркина баня" Оксаны Черкасовой по сценарию Надежды Кожушаной
 2017 — песня группы КняZz "Банник"

См. также 
 Аканамэ — банный дух из японского фольклора
 Нечистая сила

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Банник

Духи места у славян
Баня
Мифические существа в мифологии коми